Ста́лкер может означать:
 Сталкер — человек, посещающий и исследующий заброшенные места.
 Сталкер — человек, преследующий других, занимающийся сталкингом.
 «Сталкер» — компьютерная программа для астрологических вычислений.
 Сталкер — замок в Шотландии.

Культура и искусство 
 «Сталкер» — художественный фильм 1979 года по мотивам повести братьев Стругацких «Пикник на обочине».
 «Сталкер» (Stalker) — песня польского музыканта Яцека Качмарского по фильму «Сталкер» 1979 года.
 «Сталкер» (Der Stalker) — песня музыкальной группы «» (ГДР) по фильму «Сталкер» 1979 года.
 «Сталкер» — международный кинофестиваль, проходящий в Москве.
 «Сталкер» — музыкальная группа, в которой выступал Андрей Державин.
 «S.T.A.L.K.E.R.» — серия компьютерных игр и вымышленная вселенная, созданная по мотивам произведений братьев Стругацких на базе Чернобыльской Зоны отчуждения.
 «Сталкер» (Killing Stalking) — манхва авторства Koogi.
 «Сталкер» () — американский телевизионный сериал 2014 года.
 «Сталкер» — один из представителей фауны игры Subnautica.
 «Сталкер» — юнит в серии игр Starcraft.
 «Сталкер» — один из видов некроморфов в играх серии Dead Space.

Техника и вооружение 
 БРДМ 2Т («Сталкер») — гусеничная бронированная разведывательно-дозорная машина.
 Lockheed Martin Stalker — беспилотный летательный аппарат.
 Stalker — одноместный дельтаплан с жёстким крылом производства украинской компании ООО «Аэрола».
 АПАЛ-2154 — под наименованием «Беркут-Stalker».
 «Stalker» — сигнальный пистолет, разработанный компанией «Target Technologies LLC».

См. также 
 Сталкинг
 Нетсталкинг